W Polsce
 Kamienna Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół 
 Kamienna Wola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów 
 Kamienna Wola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Kamienna Wola – gromada